Republikanische Volkspartei steht für:

 Republikanische Volkspartei der Türkei, siehe Cumhuriyet Halk Partisi
 Republikanische Volkspartei in Moldawien, siehe Partidul Nostru#Geschichte
 Republikanische Volkspartei (Ägypten)
 Republikanische Volkspartei (El Salvador)
 Russische Republikanische Volkspartei